Mýloi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mýloi (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Argolídos, 
 Mýloi (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Mýloi (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 

Robotskapade Greklandförgreningar